Бельгия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1928 года в Санкт-Морице (Швейцария) во второй раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую медаль. Сборную страны представляла 1 женщина.

Бронза 
 Фигурное катание, мужчины — Роберт ван Зебрёк.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

1928
Страны на зимних Олимпийских играх 1928 года